Лурдес Домінгес Ліно і Аранча Парра Сантонха були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в першому колі їх перемогли Нурія Льягостера Вівес і Марія Хосе Мартінес Санчес.

Льягостера Вівес і Мартінес Санчес виграли титул, у фіналі перемігши пару Сорана Кирстя і Андрея Клепач з рахунком 3–6, 6–2, 10–8.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Посилання 
 Draw 

Парний розряд